Прокопе́нко () — українське та білоруське прізвище, патронім, утворений від чоловічого імені Прокіп.

Відомі носії

Чоловіки 
 Прокопенко Андрій Леонідович ( 1982) — український громадський діяч, підприємець. Голова Чернігівської ОДА.
 Прокопенко Вадим Валерійович ( 1974) — український хореограф, головний балетмейстер Київського національного академічного театру оперети. Заслужений артист України (2016).
 Прокопенко Віктор Євгенович (1944—2007) — український радянський футболіст, пізніше футбольний тренер.
 Прокопенко Владислав Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прокопенко Володимир Юрійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прокопенко Володимир Прокофійович — Герой Радянського Союзу.
 Прокопенко В'ячеслав Васильович ( 1950) — український кінорежисер, драматург, письменник.
 Прокопенко Гаврило Никифорович (1922—2004) — український поет, перекладач.
 Прокопенко Георгій:
 Прокопенко Георгій Миколайович (1914—1944) — український радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Прокопенко Георгій Якович (1937—2021) — заслужений майстер спорту з плавання, чемпіон Європи, срібний призер Олімпійських ігор 1964 року.
 Прокопенко Григорій Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Прокопенко Денис Геннадійович (* 1991) — підполковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Прокопенко Дмитро Кирилович ( 1982) — український академічний веслувальник, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Прокопенко Іван Федорович (1936—2021) — український науковець.
 Прокопенко Ігор Станіславович ( 1965) — російський журналіст, ведучий програми «Військова таємниця» на «РЕН ТВ»
 Прокопенко Максим Сергійович ( 1984) — український та азербайджанський веслувальник на каное.
 Прокопенко Микола:
 Прокопенко Микола Антонович (1918—1992) — майстер-реконструктор і дослідник українського музичного інструментарію.
 Прокопенко Микола Антонович (1924—2001) — український художник.
 Прокопенко Микола Дмитрович (1930—2007) — доктор економічних наук, професор.
 Прокопенко Олег Ісаакович (1932—1990) — український сценарист.
 Прокопенко Олександр Сергійович (?—2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Прокопенко Олександр Тимофійович (1953—1989) — білоруський радянський футболіст.
 Прокопенко Олексій Юхимович (1925—2009) — український кінооператор.
 Прокопенко Юрій Тимофійович (1937—2002) — український сатирик та гуморист, у 1987—2002 рр. головний редактор популярного сатиричного журналу «Перець».

Жінки 
 Прокопенко Валентина Адольфівна (1920) — український педагог, науковиець.
 Прокопенко Ганна Дмитрівна (1939) — українська радянська діячка, доярка колгоспу імені Леніна Хорольського району Полтавської області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Прокопенко Ірина Миколаївна (1926) — українська радянська дитяча письменниця, прозаїк.
 Прокопенко Катерина Сергіївна (нар. 1995) — українська ілюстраторка, громадська активістка, волонтерка.
 Прокопенко Олександра Степанівна ( 1937) — українська художниця килимів і тканин.
 Прокопенко Олена — українська волейболістка.
 Прокопенко Ольга Володимирівна (1974) — український науковець, доктор економічних наук, професор.
 Прокопенко Тамара Павлівна — радянський і український режисер монтажу Одеської кіностудії.